All In eller All in er britisk er forkortelse for all inclusive og betyder alt inklusiv - eller noget man går fuldt ind for.

All In har flere specialiseringer:
 All in (film)
 All In (album)